«Пергамос» — греческий миноносец. Бывший австрийский миноносец ‘95-F’.
Построен на верфи фирмы ‘ Ganz — DanubiusCo’в Фиуме.
Принадлежит большой серии австрийских миноносцев типа () построенных в Фиуме и типа () построенных в Монфальконе.
Один из 6 судов этих типов предоставленных Грециив 1922 году, в качестве репараций после окончания Первой мировой войны и раздела австрийского флота. Все греческие суда этих типов получили имена древних греческих городов Малой Азии, оставленных греческой армией в том же 1922 году: 'Пергамос'(Пергам), ‘Пруса’ (Бурса), ‘Панормос’ (Бандырма),Киос' (Гемлик), ‘Кидониэ(Айвалык), ‘Кизикос(Кизик (город))
Спущен на воду в 1913 году.
После передачи греческому флоту, в 1926 году был произведен капитальный ремонт судна плавмастерскими ГЕФЕСТ (греч.ΗΦΑΙΣΤΟΣ).
Принял участие в морских операциях греко-итальянской войны 1940—1941 годов.
Во время вступления в войну Германии, пришедшей на помощь итальянцам, миноносец находился на ремонте на базе флота на острове Саламин.
25 апреля 1941 года, за 2 дня до вступления немецкой армии в Афины и не имея возможности следовать за другими кораблями флота к острову Крит и на временную базу флота в Александирию, Египет миноносец был потоплен по приказу командования ВМФ.

Примечания 

Миноносцы Греции
Миноносцы Австро-Венгрии